Scavolini Pesaro ist der Sponsorenname folgender Sportvereine:

 Robursport Pesaro, Volleyballverein aus Pesaro
 Victoria Libertas Pesaro, Basketballverein aus Pesaro

Siehe auch:
 Scavolini (Unternehmen), italienischer Küchen- und Möbelhersteller